Голяев — фамилия; имеет женскую форму Голяева.
 Голяев, Илья Андреевич (1859—1942) — пресвитер церкви ЕХБ в городе Балашове Саратовской области, неоднократно избиравшийся председателем Союза баптистов СССР.
 Голяев, Сергей Николаевич (род. 1981) — российский боец смешанного стиля, один из первых российских бойцов ММА лёгкого веса.